Лонге́-Жуме́ль, Лонґе-Жумель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 36 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2926 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6934,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Лонге-Жумель 
 Лонге-Жумель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лонге-Жумель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара